Laurens County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Laurens County (Georgia)
 Laurens County (South Carolina)